Jackson River steht für:
 Jackson River (Neuseeland), Fluss in Neuseeland
 Jackson River (Virginia), Fluss in Virginia, Vereinigte Staaten